Lengauer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Lengauer-Stockner (* 1961), österreichischer Biathlet
 Engelbert Lengauer (1927–2019), österreichischer Politiker (ÖVP)

 Karina Lengauer (* 1979), österreichische Badmintonspielerin
 Siegmar Josef Lengauer, österreichischer Familienforscher
 Thomas Lengauer (* 1952), deutscher Informatiker
 Christian Lengauer (* 1952), deutscher Informatiker, Zwillingsbruder von Thomas Lengauer